Министерство казначейства и финансов Турции — правительственное учреждение Турецкой Республики, ответственное за осуществление финансовой и налоговой политики Турции.

Министры финансов 
Министры финансов:
 Наджи Агбал - 2015 - 2018  г.г.
 Лютфи Эльван - 2020 - 1 декабря 2021  г.г.
 Нуреддин Небати - 2 декабря 2021 - наст. время

Ссылки 
 

Министерства Турции
Турция